Stuka kan avse:

Stuka – ett tyskt flygplan, se Junkers Ju 87
Stuka – en kontraktion av tyskans Sturzkampfflugzeug, se störtbombare
Stuka (förvaring) – frostfri vinterförvaring av potatis med mera